Laqueus erythaeus är en armfotingsart som beskrevs av Dall 1920. Laqueus erythaeus ingår i släktet Laqueus och familjen Laqueidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Armfotingar
erythaeus